Alberto Albertini – giornalista italiano
 Alberto Albertini – calciatore italiano
 Alberto Albertini – attore italiano
 Alberto Albertini – musicista italiano